

Persone
 Agnes de Mille, nata Agnes George de Mille (1905-1993) – ballerina e coreografa statunitense
 Beatrice DeMille, nata Matilda Beatrice Samuel (1853-1923) – sceneggiatrice inglese naturalizzata statunitense
 Cecil B. DeMille, propr. Cecil Blount DeMille (1881-1959), regista, produttore cinematografico e montatore statunitense
 Henry C. De Mille, propr. Henry Churchill De Mille (1853-1893) – commediografo statunitense
 Katherine DeMille, nata Katherine Lester (1911-1995) – attrice canadese naturalizzata statunitense
 Nelson DeMille (1943) – scrittore statunitense
 Norman DeMille Ross (1895-1953) – nuotatore e pallanuotista statunitense
 William C. deMille, propr. William Churchill de Mille (1878-1955) – drammaturgo, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico e accademico statunitense

Altro
 Echo DeMille – personaggio della serie televisiva statunitense Heroes
 Lasky-DeMille Barn – sede di uno dei primi studi cinematografici di Hollywood